Хмельники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хмельники — хутор в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Хмельники — посёлок при станции в Коношском районе Архангельской области.
 Хмельники — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Хмельники — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Хмельники — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Хмельники — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Хмельники — деревня в Тейковском районе Ивановской области, входит в Крапивновское сельское поселение.
 Хмельники — деревня в Тейковском районе Ивановской области, входит в Нерльское городское поселение.
 Хмельники — деревня в Тейковском районе Ивановской области, входит в Морозовское сельское поселение.
 Хмельники — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Хмельники — посёлок в составе города Дивногорск Красноярского края.
 Хмельники — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Хмельники — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Хмельники — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Хмельники — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Хмельники — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Хмельники — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Хмельники — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Хмельники — село в Переславском районе Ярославской области.
 Хмельники — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Хмельники — посёлок в Ростовском районе Ярославской области.
 Хмельники — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Хмельники — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Хмельник